Футбольный клуб «Смоленск»:
 «Смоленск» — название футбольного клуба «Днепр» из Смоленска в 2004—2008 годах.
 «Смоленск» — футбольный клуб из Смоленска, основанный в 2018 году.

 СК «Смоленск» — бывший любительский футбольный клуб из Смоленска. См. также 
 История смоленского футбола